François Déziel (Saint-Mathieu, Mauricie, Québec,  - Montréal, ) est un peintre québécois.
Joseph-David Déziel (1806-1882) est un prêtre canadien, fondateur et « grand bâtisseur » de la Ville de Lévis.

Homonymie de patronyme